Fossaria rustica är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1841.  Fossaria rustica ingår i släktet Fossaria, och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade.

Källor 

Dammsnäckor
rustica